Yervant (West-Armeens: Երուանդ Ervant) is een Armeense voornaam van Iraanse oorsprong.

Yervant Voskan (1855–1914), ook bekend als Osgan Efendi, Ottomaans-Armeens schilder, beeldhouwer en onderwijzer
Yervant Aghaton (1860-1935), Armeens politicus, agronoom, uitgever en schrijver
Yervant Odian (1869-1926), Armeens satiricus en schrijver
Yervant Gobelyan (1923-2010), Turks-Armeens dichter en schrijver